Río San Pedro est le nom de plusieurs cours d'eau : 
 San Pedro, une rivière qui coule du nord de l'État mexicain de Sonora vers l'Arizona ;  
 Río San Pedro, une rivière en Bolivie ;  
 Río San Pedro, une rivière au Chihuahua (Mexique) ;  
 Río San Pedro, une rivière au Chili ;  
 Río San Pedro de Atacama, une rivière au Chili ;  
 Río San Pedro de Inacaliri, une rivière au Chili, souvent appelée "Río San Pedro" ;  
 Río San Pedro, une rivière sur la frontière Colombie-Venezuela ;  
 Río San Pedro, une rivière à Cuba ;  
 Río San Pedro, une rivière au Guatemala ;  
 Río San Pedro, une rivière au Panama ;  
 Río San Pedro, un affluent du Laguna de Bay, aux Philippines ;  
 Río San Pedro, une rivière à Cadix.